Die Winnipeg Building and Decorating Ltd Manitoba Open 2012 fanden vom 13. bis 18. März 2012 in Winnipeg, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger war Adrian Grant, der nicht erneut antrat. Im Finale traf Borja Golán auf Laurens Jan Anjema, den er mit 11:4, 11:5 und 11:1 bezwang. Dies war Goláns 26. Titel seiner Karriere.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Thomas Brinkman einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2011/12
Squashturnier in Winnipeg